Le patronyme Tanzi, Tanzino, Tanzini, Tanzella, Tanzelli, Tanzilli, Tanzillo provient directement ou à travers des formes hypocoristiques, voire dialectales de l'aphérèse des noms médiévaux comme Costanzo ou Lattanzio.

Tanzella est très rare autour de Bari; Tanzelli aussi; Tanzi a des souches à Parme et Bari; Tanzilli est plus courant : dans le Lazio; Tanzillo est typiquement napolitain; Tanzini apparaît entre Florence et Sienne; Tanzino est confidentiel.

 Antoine Tanzilli (1980-), homme politique belge.

Patronyme italien